Zosterops leucophaeus — вид воробьиных птиц из семейства белоглазковых (Zosteropidae). Подвидов не выделяют.

Распространение 
Эндемики острова Принсипи (Сан-Томе и Принсипи). Живут в лесах, на деревьях, стоящих на обрабатываемых землях, на плантациях.

Описание 
Длина тела 12.5-14 см. Голова птицы в основном бледно-серая. Верхняя сторона тела тёмно-серая, летные перья и хвост тёмно-коричневые. Клюв тёмно-серый сверху, но беловатый снизу.

Биология 
Питаются насекомыми, пауками, ягодами, возможно нектаром и другими растительными кормами. Птиц наблюдают парами или стайками до пятнадцати особей. В кладке два белых яйца размером 19 на 16 мм.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус NT.

Примечания

Ссылки 
 

Белоглазковые